El jardinero fiel hace referencia a varios artículos:

 El jardinero fiel (2001), novela de John le Carré. 
 El jardinero fiel (película) (2005), película de Fernando Meirelles.